Ку́бок Литвы по футбо́лу 2017 го́да () — 76-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы проходили в течение одного календарного года. Клубы А Лиги начали турнир с 1/16 финала. Победители пар на всех этапах определялись по результатам одного матча.

Согласно регламенту клубы А Лиги, I и II  лиг обязаны принимать участие в розыгрыше Кубка Литвы. Клубы III, IV и низших лиг, а также команды ветеранов должны были подать заявки до 7 апреля. После получения заявок определялся формат турнира.

В 1-м раунде участвовали 24 клуба, которые с помощью жребия были поделены на 12 пар. Жеребьёвка состоялась 18 апреля 2017 года.

Во 2-м раунде участвовали 32 клуба: 24 команды низших лиг (в том числе победители 12 пар) и 8 клубов А Лиги. Жеребьёвка состоялась 16 мая 2017 года.

В 1/8, 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 30 мая, 1/4 финала - 27 июня, полуфиналов - 30 августа 2017 года.

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

1-й раунд 
Клубы, которые участвовали в жеребьёвке 1-го раунда:

Адиада, Акмянес цементас, Атмосфера, Бабрунгас, Банга, Вильтис, Витис, Гарлява, Гележинис Вилкас, ДФК Дайнава, Джюгас, Кедайняй, Коралас, ЛШС, Миния, Невежис, Пакруойис, Паланга, Паневежис, Панерис, Прамогос-Ажуолас, Прелегентай, Пренай, Саулининкас, Свейката, Сендварис, Таурас, Тера-СЖК, Фанай, Хегельманн Литауэн, Швитурис, Шилас, Шилуте, Ширвена, Электрену версме и Ювента-99.

2-й раунд 
Клубы, которые начинали турнир со 2-го раунда:

Атлантас, Жальгирис В, Жальгирис К, Йонава, Стумбрас, Судува, Тракай, Утенис и 12 команд из 1-го раунда, которые не играли в нём.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Новости кубка на странице федерации 

2017
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017